Bowman může být:

 Bowman (Arkansas)
 Bowman (Kalifornie)
 Bowman (Georgie)
 Bowman (Severní Dakota)
 Bowman (Jižní Karolína)
 Bowman (Západní Virginie)
 Bowman (příjmení)